Бад-Файльнбах () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Розенхайм.  Население составляет 7535 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 57,48 км². Официальный код  —  09 1 87 129.

Ссылки 
 Официальная страница

См.также 

 Демьянюк, Иван Николаевич

Города Баварии